Nome di due diversi comuni della Turingia, in Germania:
Schwerstedt (Sömmerda) – comune del circondario di Sömmerda
Schwerstedt (Weimarer Land) – comune del circondario del Weimarer Land